Чин (народы) — группа народов, проживающих в Мьянме, Индии и Бангладеш.
 Куки-чинские языки — языки тибето-бирманской семьи.